Moskauer Platz ist der Name zahlreicher Plätze, unter anderem:

 Moskauer Platz (Kiew)
 Moskauer Platz (Sankt Petersburg)

Moskauer Platz bezeichnet:

 Moskauer Platz (Erfurt), einen Stadtteil von Erfurt